Die Liste von Hallensportarten enthält Sportarten, die typischerweise in einer Halle ausgeübt werden. Die Halle kann beispielsweise eine Turnhalle (Sporthalle) oder Eissporthalle sein. Viele dieser Sportarten können auch im Freien ausgetragen werden, dann jedoch teilweise mit anderen Regeln. Daneben gibt es viele Sportarten, die umgekehrt im Normalfall im Freien ausgetragen werden, jedoch beispielsweise im Winter auch in die Halle verlegt werden können.

Sportarten

Siehe auch 
 Indoor

Weblinks 
http://tips.xenoar.de/sport-hallensport.php
http://www.seite55.de/sport_hallensport.htm
https://www.duden.de/rechtschreibung/Hallensport